Максимюк — фамилия.

Известные носители:
 Максымюк, Ежи (в некоторых источниках Максимюк, род. 1936) — польский дирижёр, композитор и пианист.
 Максимюк, Роман Васильевич (род. 1974) — украинский футболист, полузащитник.